Mäusebach ist ein Gewässername:

  Mäusebach oder Mäusbach (Kleine Nister), linker Zufluss der Kleinen Nister gegenüber der Streithäuser Mühle, Ortsgemeinde Streithausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mäusebach (Notter), rechter Zufluss der Notter (zur Unstrut) bei Grabe, Stadt Mühlhausen/Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Mäusebach (Rießbach), rechter Zufluss des Rießbachs (zur Wiese) bei Raitbach, Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mäusebach (Sulm), linker Zufluss der Sulm in Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mäusbach